En Biologie le faciès est un terme général qui peut se référer :
 en botanique, il fait référence à la physionomie locale d'une formation végétale, ou même au port particulier d'une plante ;
 en zoologie, il correspond à l'allure générale d'un animal. On désigne par exemple sous le nom de « faciès caridoïde » l'aspect de crevette que présentent certains animaux qui ne sont en fait pas de véritables crevettes ;
 en biologie marine, c'est un aspect d’une biocénose quand la prédominance locale de certains facteurs provoque la prépondérance d'une espèce ou d'un très petit nombre d'espèces.

Morphologie végétale
Biologie marine